Papa Lleó II (Reggio de Calàbria, ? - Roma, 683), Papa de l'Església Catòlica del 682 al 683 venerat com a sant.
 Lleó II d'Armènia Menor (c. 1150 – 1219) príncep i rei d'Armènia Menor.
 Lleó II (emperador) (467 - 474), emperador de l'Imperi Romà d'Orient el 474.
 Lleó II és una galàxia nana esferoïdal en la constel·lació del Lleó.